Rekvijem, misa za pokojne
Rekvijem (Mozart), skladba austrijskog skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta na liturgijski tekst
Requiem (Verdi), skladba talijanskog skladatelja Giuseppea Verdija
Requiem (album Bathoryja), sedmi studijski album švedskoga ekstremnoga metal sastava Bathory

Vidi i:
Opijelo, pravoslavni crkveni obred prigodom ukopa pokojnika